Сакураи ( или ) — японские топоним и фамилия:

 Топоним
 Сакураи — город в префектуре Нара, Япония.

 Фамилия
 Сакураи, Ацуси (род. 1966) — японский певец и музыкант.
 Сакураи, Масахиро (род. 1970) — японский геймдизайнер и программист, наиболее известный как создатель серий игр Kirby и Super Smash Bros.
 Сакураи, Рэйка (род. 1994) — японская певица и модель.
 Сакураи, Сёдзо (1889—1985) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.
 Сакураи, Тадаёси (1879—1965) — японский офицер, автор военных мемуаров о штурме Порт-Артура.
 Сакураи, Такамаса (1965—2015) — японский контент-медиа-продюсер, журналист, писатель, ведущий шоу, профессор-исследователь.
 Сакураи, Такао (1941—2012) — японский боксёр.
 Сакураи, Такахиро (род. 1974) — японский сэйю.
 Сакураи, Томо (род. 1971) — японская сэйю.
 Сакураи, Хаято (род. 1975) — японский боец ММА.